Японське традиційне літочислення (, ненґо, «назва року») — система підрахунку років у Японії за девізом правління імператорів (ненґо). Наприклад, 2006 рік — це 18 рік Хейсей, а 2007 — 19 рік Хейсей, у яких Хейсей є девізом правління нинішнього імператора.

Подібна ситема літочислення сформувалася у стародавньому Китаї і поширилися в давнину на країни Східної Азії. Однак японська система дещо відрізняється від китайських і корейських аналогів. Вона використовується досі у офіційних документах і літературі, поряд з григоріанським календарем.

Запровадження 

Система літочислення за девізами правління імператорів виникла у Китаї у 140 до н. е. році, і була імпортована до Японії у 645 році. Першим японським імператорським девізом (ненґо) був «Тайка» (大化 — «великі перетворення»), який символізував початок реформ японського суспільства направлених на зближення з цивілізованим світом — Китаєм. Незважаючи на касацію девізів у середині 7 століття, їх використання було поновлене з 701 року.

Історичні ненґо 
До 1868 року імператорські девізи (ненґо) могли змінюватися декілька разів за життя одного монарха. Як правило новий девіз запроваджувався із вступом нового імператора на престол. Ненґо також змінювали у першому і п'ятдесят шостому році так званого «китайського століття» — 60 річного циклу, які вважалися несприятливими. Окрім цього, девіз часто зазнавав змін під час природних соціальних катаклізмів.

Існували різні причини вибору імені для девізу. Наприклад девіз правління «Вадо» (和銅 — «японська мідь») ознаменував початок карбування мідної монети у 8 столітті. Після вкорінення у Японії буддизму і конфуціанства, з'явилися девізи, які відображали постулати цих релігій — «Дайдо» (大同 — «велика єдність»), «Конін» (弘仁 — «всестороння людяність»), «Тентьо» (天長 — «висота Небес»), та інші. Девіз ненґо як правило записувався двома ієрогліфами, однак у короткий період 8 століття їх записували чотирма. Загалом у Японії існувало 247 девізів правління.

Ненґо у сучасній Японії 
З вступом на престол імператора Мейдзі (1852–1912), практика використання девізів змінилася. Відтепер один девіз ненґо пожиттєво супроводжував правління лише одного імператора і позначав це правління. Посмертне ім'я монарха також надавалося відповідно до його девізу. Так, посмертне ім'я японського імператора Хірохіто — імператор Сьова, де «Сьова» (昭和 — «просвітлений мир») є назвою його девізу ненґо.

У домодерній і сучасній практиці перший рік правління (元年 ґаннен) починається одразу після вступу нового імператора на престол, однак завжди закінчується 31 грудня. Зокрема, перший рік правління вищезгаданого імператора Хірохіто почався 25 грудня 1926 року з його інтронації, але закінчився 31 грудня того ж року. Тобто, 1 рік Сьова протривав всього 7 днів. Також, слідуючи цьому правилу, рік смерті покійного монарха і той самий рік інтронації його наступника розглядаються як різні роки. Так, Хірохіто помер у 1989 році, який прийнято вважати 64 роком Сьова. Проте того ж року його місце заступив син Акіхіто, обравши девіз «Хейсей». Відповідно, за японською системою літочислення 1989 рік складатеметься з двох — 64 року Сьова і 1 року Хейсей.

Таблиця японських девізів ненґо

До війни двох династій (період Нанбокутьо)

Південна династія

Північна династія

Об'єднання двох династій (після періоду Нанбокутьо) 

2019 року з початком правління імператора Нарухіто має розпочатися нова ера.

Література 
 Brown, Delmer M. and Ichirō Ishida, eds. (1979). Gukanshō: The Future and the Past. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-03460-0;  OCLC 251325323 
 Daijirin, 2nd edition.
 Daijisen, 1st edition.
 Kōjien, 5th edition.
 Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Odai Ichiran; ou,  Annales des empereurs du Japon.  Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.  OCLC 5850691 
 Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-04940-5;  OCLC 59145842 
 二中歴1 第一～第四（尊経閣善本影印集成） ISBN 4-8406-2314-7.
 二中歴2 第五～第十（尊経閣善本影印集成） ISBN 4-8406-2315-5.
 二中歴3 第十一～第十三（尊経閣善本影印集成） ISBN 4-8406-2316-3.
 所功, (1977). 日本の年号　揺れ動く＜元号＞問題の原点. 雄山閣.
 井上清, (1989). 元号制批判 やめよう元号を. 明石書店. ISBN 4-7503-0236-8.

Історія Японії
Календарі
Японське літочислення
Календарні ери